Чемпионат Азербайджана по футболу 1992 года — 1-й национальный чемпионат независимого Азербайджана, в котором приняло участие рекордное количество клубов — 26.

Победу в турнире отпраздновал бакинский «Нефтчи», серебряные медали достались сумгаитскому «Хазару», а бронза — «Турану» из Товуза.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Назим Алиев из «Хазара» — 39 забитых мячей. Турнир проходил с 3 мая по 30 октября 1992 года.

«Ниджат» (Маштага) снялся после 8 туров. Его соперникам во всех матчах были засчитаны победы, но без забитых голов. «Ширван» (Кюрдамир) отказался от участия во втором этапе.

Первый этап

Группа «A» (03.05-09.08.1992)

Группа «B» (03.05-10.08.1992)

Второй этап

Турнир за 1-12-е места

Турнир за 13-26-е места

Итоговая таблица

Ссылки 
 На сайте ПФЛ
 На сайте RSSSF
 На сайте WildStat

Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
1992 год в Азербайджане